Арчибальд Дуглас (, 1290-е—1333) — шотландский полководец в период борьбы за независимость Шотландии.

Арчибальд Дуглас был младшим братом Джеймса Дугласа, близкого друга и соратника короля Роберта Брюса. В 1332 г., в условиях вторжения Эдуарда Баллиоля, Арчибальд был избран регентом Шотландии при малолетнем Давиде II Брюсе. Возглавив войска сторонников Брюсов, Арчибальд разбил армию Эдуарда Баллиоля в битве при Аннане 17 декабря 1332 г. и вытеснил Баллиоля из страны. В 1333 г. в Шотландию вторглась армия английского короля Эдуарда III, которая осадила Берик. Войска Арчибальда Дугласа поспешили на помощь осажденному городу, но были разбиты в битве при Халидон-Хилле 19 июля 1333 г., а сам Арчибальд убит.

Сын Арчибальда Дугласа, Уильям, получил в 1358 от короля Давида II титул графа Дугласа и стал основателем линии «Рыжих Дугласов», будущих графов Ангуса и герцогов Гамильтон.

Литература 
 Balfour Paul, Sir James. The Scots Peerage IX vols. Edinburgh. 1907
 Maxwell, Sir Herbert. A History of the House of Douglas Vol. I. Fremantle, London. 1902
 Brown Michael. The Black Douglases, War & Lordship in Late Medieval Scotland. Tuckwell Press, East Linton. 1998

Ссылки 
 Арчибальд Дуглас на сайте The Peerage.com. 

Арчибальд
Регенты Шотландии
Военачальники Шотландии
Родившиеся в 1290-е годы